YKM – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Yakima Air Terminal di Yakima (Washington), Stati Uniti d'America
 ykm – codice ISO 639-3 della lingua yakamul